Hieronder staan de statistieken en wedstrijden van Cercle Brugge in het seizoen 2006-2007.

Behaalde eindresultaat
In de Jupiler League eindigde Cercle als 12e met 38 punten.
In de Beker van België werd Cercle in de 1/16 finales uitgeschakeld door FC Dender.

Spelerskern

Uitgeleende speler

Trainersstaf
 Harm van Veldhoven (Technisch Directeur)
 Ronny Desmedt (Assistent-Trainer)
 Wim Langenbick (Physical Trainer)
 Franky Mestdagh (Keepertrainer)

Resultaten

Zie ook 
 Eerste klasse 2006-07 (voetbal België)
 Beker van België 2006-07

Cercle Brugge naar seizoen
Belgische voetbalclub 2006/07